Gerichsee steht für:
 Gerichsee (Aland), Wohnplatz der Gemeinde Aland, Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
 Gerichsee (Krüden), Gewässer beim gleichnamigen Wohnplatz auf der Gemarkung von Krüden